Сент-Ерблон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Сент-Ерблон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн